Оброшино — название населённых пунктов.

Россия 
 Оброшино — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

Украина 
 Оброшино — село в Пустомытовском районе Львовской области.